est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Général Marinas, Krishna est le gardien du pilier de l'Océan Indien.

Chrysaor : la Lance invincible de Poséidon 
Krishna de Chrysaor protège le pilier de l'Océan Indien, il est le troisième adversaire que les Chevaliers de Bronze affronteront durant la bataille du Sanctuaire sous-marin.

Krishna affrontera Shiryû, le chevalier de Bronze du Dragon.

La particularité du Général de Chrysaor réside dans son arme : une lance réputée indestructible et capable de traverser n'importe quelle défense. Cette lance ne faillira d'ailleurs pas à sa réputation puisque Krishna réussira à percer le fameux bouclier du Dragon de Shiryu, réputé pour être le plus solide au monde.

Blessé de toute part par la Lance du Général Marinas, Shiryu, plus mort que vif, ressentira alors la présence de Shura, le chevalier d'or du Capricorne auprès de lui. Shura lui rappellera l'incroyable arme qui réside dans son bras depuis la bataille du Sanctuaire : Excalibur. À nouveau sur pied, Shiryu bloqua cette fois la Lance de Chrysaor à l'aide de son bouclier et en profita pour couper en deux la Lance grâce à Excalibur.

La Puissance du "Kundalini" 
Malheureusement pour Shiryû, le pouvoir du Krishna ne se limitait pas à sa Lance dorée ; tout comme le chevalier d'or de la Vierge, le Général Marinas était capable d'utiliser l'énergie du "Kundalini" (ou Union Spirituelle) pour ôter à son adversaire ses cinq sens. L'unique moyen pour stopper Krishna était de frapper un à un ses Chakras, les points vitaux disposés à divers points du corps humain. Après un nouveau combat difficile, Shiryu réussit finalement à voir les Chakras de son adversaire et les sectionna à l'aide d'Excalibur. 

Le Général de Chrysaor fut ainsi vaincu mais la puissance de sa technique "MahaRoshini" laissa le chevalier du Dragon gravement blessé et aveugle...

Écaille 
L'Écaille de Krishna représente Chrysaor, Géant, fils de Poséidon et de Méduse.

Techniques 
Lance d'or
Flashing Lancer
Maha Rôshinî

Voix 
Dans la version originale, Krishna est doublé par Satô Masaharu. Dans la version Française, il est doublé par Henry Djanik.

Notes 
 Krishna tire son pouvoir du "Kundalini", une énergie mystique dérivée des Chakras. Le Général de Chrysaor nous révèle que "Kundalini" est simplement un autre terme pour "Cosmos", et que les Chakras sont l'équivalent des points étoilés des constellations pour les chevaliers d'Athéna.
 "MahaRoshini" signifie "Grande Lumière" en Indien.

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction asiatique